Референдум о новой конституции и законе о гражданстве состоялся в Эстонии 28 июня 1992 года. Избирателям было предложено утвердить новую конституции, составленную Конституционной ассамблеей и расширение избирательного права на всех граждан страны. Новая конституция была одобрена 91,9% избирателей, в то время как расширение избирательного права было отклонено 53,5% избирателей. Явка избирателей составила 66,8% для вопроса по конституции и 66,7% для вопроса о расширении избирательного права.

Результаты голосования

Голосование по конституции

Голосование по закону о гражданстве

Примечания 

Референдумы 1992 года
1992
Июнь 1992 года
1992 год в Эстонии
События 28 июня